Озеро Дир, Дир-Лейк (; ) — название нескольких объектов в Канаде и США.

Канада 
  — озеро в Британской Колумбии.
  — озеро на острове Ньюфаундленд.
 Дир-Лейк — городок на берегу озера.
 Дир-Лейк — аэропорт городка.
  — индейская резервация в Северном Онтарио.
  — аэропорт резервации.

США 
  — озеро в Миннесоте.
  —  на берегу озера.
  — боро в Пенсильвании.
  — парк штата во Флориде.

См. также 
 Дир-Ривер (Оленья река)
 Дир-Крик (Олений ручей)